Chilco puede referirse a:

Varias especies del género Baccharis:
Baccharis chilco;
Baccharis fevillea, también llamado chilca;
Baccharis latifolia, también llamado chilca, chilca blanca o chilca larga;
Fuchsia magellanica, también llamado chilca, chilcón, fucsia o jazmín del Papa.
Mitraria coccinea, también llamada botellita o chilca.
Astianthus. también llamada sabino.